Název Zbýšov má více sídel:
 Zbýšov, město v okrese Brno-venkov
 Zbýšov (okres Vyškov), obec v okrese Vyškov
 Zbýšov (okres Kutná Hora), obec v okrese Kutná Hora